Uleåborgs valkrets är en valkrets i Finland vid riksdagsval som omfattar Kajanaland och Norra Österbotten.

Valkretsen har 18 mandat i riksdagen.

Riksdagsledamöter 2019-2023

Centern i Finland (6)
Juha Sipilä
Mikko Kinnunen
Juha Pylväs
Hanna-Leena Mattila
Antti Rantakangas (avled 2019)
Pekka Aittakumpu
Tuomas Kettunen (i stället för Rantakangas)

Sannfinländarna (4)
Sebastian Tynkkynen
Jenna Simula
Olli Immonen
Ville Vähämäki

Vänsterförbundet (3)
Hanna Sarkkinen
Merja Kyllönen
Katja Hänninen

Samlingspartiet (2)
Mari-Leena Talvitie
Janne Heikkinen

Finlands Socialdemokratiska Parti (2)
Tytti Tuppurainen
Raimo Piirainen

Gröna förbundet (1)
Jenni Pitko

Valkretsar i Finland